Ladislaus I van Hongarije, bijgenaamd Ladislaus de Heilige (Polen, circa 1040 - Nitra, 29 juli 1095) uit de Árpáden-dynastie was van 1074 tot 1077 hertog van Nitra en daarna van 1077 tot 1095 koning van Hongarije.

Levensloop
Hij was een zoon van koning Béla I van Hongarije en prinses Richezza van Polen. Het was de bedoeling dat zijn oudere broer Géza zijn vader zou opvolgen, maar na de dood van Béla I in 1063 kwam tegenkoning en neef van Géza Salomon met Duitse troepen terug naar Hongarije om de troon op te eisen. Salomon versloeg na korte tijd Géza en Ladislaus, waarna hij de troon van Hongarije verkreeg. De broers vluchtten daarna naar Polen en kwamen terug met Poolse troepen. Door deze militaire macht werd Salomon gedwongen om hertogdommen aan Géza en Ladislaus te geven, terwijl zij vanaf dan zijn koningschap erkenden.

Géza en Ladislaus beschouwden dit echter als tijdelijke maatregel. In 1074 grepen de broers de macht in Centraal-Hongarije en zetten daarna Salomon af als koning. Zijn oudere broer Géza besteeg vervolgens de Hongaarse troon.

Ladislaus huwde tweemaal. Het is niet bekend wie zijn eerste vrouw was, maar in 1077 of 1078 hertrouwde hij met Adelheid van Rheinfelden (circa 1065 - 1090), een dochter van Rudolf van Rheinfelden, tegenkoning van Duitsland. Met haar kreeg hij twee dochters:
Piroska van Hongarije (circa 1080 - 1134), gehuwd met Johannes II Komnenos, keizer van het Byzantijnse Rijk.
een onbekende dochter gehuwd met prins Jaroslav van Volhynia.

In 1077 stierf Géza vroegtijdig en werd Ladislaus de nieuwe koning van Hongarije. Omdat de vroegere koning Salomon terug de macht in Hongarije wilde grijpen, slaagde Ladislaus er met de hulp van koning Boleslaw II van Polen in om zijn troon volledig te kunnen terugwinnen.

Ladislaus regeerde Hongarije in een periode van rust binnen de Árpáden-dynastie. Ook onderhield hij goede betrekkingen met het koninkrijk Polen en slaagde hij erin om in 1083 koning Stefanus I van Hongarije heilig te laten verklaren. In 1091 versloeg hij in een beslissende veldslag de Turkse Koemanen. Hetzelfde jaar benoemde hij zijn neef Álmos tot koning van Slavonië en Kroatië, waar het koningshuis uitgestorven was geraakt. Dit bracht hem in conflict met paus Urbanus II die dit gebied ook wilde annexeren. Ook kwam hij in conflict met zijn neef Koloman, de oudere broer van Álmos, die zelfs naar Polen vertrok. Op verzoek van Ladislaus keerde Koloman echter terug en Ladislaus benoemde hem tot troonopvolger. In 1095 stierf hij.

In 1192 werd hij door paus Celestinus III heilig verklaard. Zijn naamdag valt op 27 juni.

Koning van Hongarije
Arpaden
Heilige in het christendom
Hongaars heilige of zalige
Persoon in de 11e eeuw